

Дани сећања 

1070-е п. н. е.